Gyllenhoff är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Gyllenhoff (1871–1947), militär
 Lorentz Gyllenhoff (1902–1987), sjömilitär

Se även 
 Balthasar Gyldenhoff (1626–1689), friherre och ämbetsman

Svenska efternamn